

Резултати Елитна юношеска група 09/10

Крайно класиране 

Литекс (Ловеч) през сезоните